Niemcy:
 Eschach – dzielnica Füssen
 Eschach – dzielnica Ravensburga
 Eschach – gmina  w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Eschach – rzeka, dopływ Aitrach
 Eschach – rzeka, dopływ Neckar